Demarest steht für

Ort:
 Demarest, eine Stadt im Bergen County, New Jersey, USA

Personen:
 Aaron T. Demarest (1841–1908), US-amerikanischer Kutschen- und Karosseriebauer
 Calvin Demarest (1888–1925), US-amerikanischer Billardspieler
 William Demarest (1892–1983), US-amerikanischer Filmschauspieler und Komiker

Unternehmen:
 Demarest & Chevalier Kutschenbau, New York City
 A.T. Demarest  & Co. (1860–1918), Kutschen- und Karosseriebau, New York City und New Haven, Connecticut
  A.T. Demarest Co. Inc. (1918–ca. 1932), Kutschen- und Karosseriebau, New York City

im NRHP gelistete Objekte:
 Demarest Railroad Depot, in Demarest Borough, New Jersey, ID-Nr. 04000671
 Demarest-Atwood House, in Cresskill, New Jersey, ID-Nr. 84002548
 Demarest-Bloomer House, in New Milford, New Jersey, ID-Nr. 85002775
 Demarest-Hopper House, in Oakland, New Jersey, ID-Nr. 83001490
 Demarest-Lyle House, in Tenafly, New Jersey, ID-Nr. 83001494

Siehe auch:
 Desmarest
 Desmarets
 Demaret
 Desmarais